L'edizione 1975 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Jan Mattsson (Östers IF), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1975.
 GAIS e GIF Sundsvall retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1975
Campionato svedese di calcio